Diferenciace kromě svého běžného významu „rozlišení, odlišení, rozrůznění“ má navíc významy:
 buněčná diferenciace – biologický proces, při němž se buňky rozrůzňují do jednotlivých typů
 ekonomická diferenciace – proces zvětšování rozdílů mezi jednotlivými ekonomikami, integračními uskupeními a skupinami zemí
diferenciace vzdělávání – rozrůznění kurikula, metod, instrukcí či výstupů pro různé žáky, včetně rozdělování žáků do různých vzdělávacích skupin a vzdělávacích proudů
 planetární diferenciace – proces vyplavávání lehčích a zanořování hustších materiálů do nitra planety
 magmatická diferenciace – proces separace magmatu či taveniny za vzniku nových rozdílných složek 
 gravitační diferenciace – proces separace magmatu či taveniny pomocí gravitace za vzniku nových rozdílných složek